— один из диалектов японского языка, распространённый на юге префектуры Гифу. Границы распространения почти совпадают с границами упразднённой провинции Мино. Этого говор также называют диалектом Тоно (東濃弁 то: но: бэн) по региону Тоно, восточной части бывшей провинции. Иногда его также называют диалектом Гифу (岐阜弁 гифу-бэн), но этот термин также иногда включает диалект Хида, распространённый на севере префектуры Гифу.

В общем, в Мино имеется множество общих для говоров соседней префектуры Айти (Овари, Нагоя и Микава) слов и грамматических форм. Однако, с кансайскими диалектами его роднит большее.

Части речи 
До эпохи Тайсё японцы использовали связку дзя (じゃ) и субстантивные (полупредикативные) прилагательные, превратившиеся в да (だ). В диалекте Мино дзя сохранилось, поэтому его часто называют «говором с „дзя“». Разумеется, мино тоже эволюционирует, и основная используемая сегодня связка — я (や). В литературном японском есть усилительная частица ё, ставящаяся после связки: например, да ё (だよ). В Мино же к связке я прибавляется тэ (て), всё вместе выглядит как я тэ (やて). Считается, что это влияние кансайского диалекта, так как в диалекте Нагоя продолжает существовать связка да.

Основное отличие между глаголами литературного японского и Мино заключается в образовании отрицаний. Глагол «есть, поглощать пищу» (食べる табэру) в отрицательной форме в литературном варианте выглядит как табэнай (食べない). В мино най заменяется н (ん) или хэн (へん), отрицание таким образом выглядит как табэн (食べん) или табэхэн (食べへん). Глагол «идти» (ику) в отрицательном наклонении — икан (行かん) или икахэн (行かへん).

Произношение 
В Мино имеется явление, называемое «анъин». Звук н в этом сочетании опускается, удлиняя предшествующий гласный, превращая «анъин» в аай или ээй. Например, 満員 и 全員 в литературном японском читаются как манъин и дзэнъин, а в мино — мааин и дзээин.

Интонационный рисунок в Мино, в общем, повторяет токийский. В некоторых западных районах Таруи и Сэкигахара имеется влияние кансайской интонации. В большие города вроде Огаки и Гифу приезжает много людей из других районов страны, поэтому диалектные различия сглаживаются.

Примеры

Знаменитости-носители диалекта 
 Юрико Осада (長田 百合子 Осада Юрико)
 Ёко Кумида (обычно говорит на литературном японском, но в некоторых передачах переходит на мино)

См. также 
 Диалекты японского языка
 Кансайский диалект

Примечания 

Диалекты японского языка
Префектура Гифу